Odilo (auch Odilon) ist ein männlicher Vorname, den folgende Personen trugen oder tragen:

Mittelalter
 Odilo (Bayern) (vor 700–748), Herzog von Bayern
 Odilo von Stablo (Odilo von Gorze; † 954), von 938 bis 954 Abt des Doppelklosters Stablo und Malmedy
 Odilo von Cluny (991/962–1049), Abt von Cluny

Neuzeit
 Odilon Barrot (1791–1873), französischer Politiker
 Odilo Braun (1899–1981), Dominikanerpater und tätig im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Odilo Engels (1928–2012), deutscher Historiker
 Odilo Globocnik (1904–1945), am Holocaust beteiligter Nationalsozialist
 Odilo Klasen (* 1959), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Komponist
 Odilo Kurka (* 1931), österreichischer Glasmaler
 Odilo Lechner (1931–2017), deutscher Benediktiner, Abt von St. Bonifaz in München
 Odilon Redon (1840–1916), französischer Maler des Symbolismus
 Odilo Pedro Scherer (* 1949), Erzbischof von São Paulo
 Odilo Rottmanner (1841–1907), deutscher Bibliothekar, Historiker und Stiftsprediger
 Odilo Weeger (1912–2006), deutscher Missionar

Gegenwart
 Odilo Clausnitzer,  (* 1967), Jazzmusiker, Musikjournalist und Hörfunkmoderator